La route nationale 3 () est une route nationale estonienne reliant Jõhvi à Valga. Elle mesure . Elle fait partie de la route européenne 264.

Tracé 
 Comté de Viru-Est
 Jõhvi
 Ahtme
 Pagari
 Jõuga
 Iisaku
 Kauksi
 Rannapungerja
 Lohusuu
 Comté de Jõgeva
 Mustvee
 Raja
 Kükita
 Tiheda
 Kasepää
 Metsaküla
 Vanassaare
 Pataste
 Comté de Tartu
 Igavere
 Vedu
 Kõrveküla
 Tartu
 Räni
 Külitse
 Nõo
 Tõravere
 Metsalaane
 Elva
 Käärdi
 Kalme
 Kirepi
 Tilga
 Rõngu
 Raigaste
 Comté de Valga
 Puka
 Õru
 Õruste
 Valga
  Lettonie

Notes et références

Voir aussi 
 Route européenne 264
 Liste des routes nationales de l'Estonie

03